Нуан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез
 Нуан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта